Die 23. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1999 Palmares CECAFA Championship, fand vom 24. Juli bis zum 7. August 1999 in Ruanda statt. Zwölf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Ruanda gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 
Die zwölf teilnehmenden Mannschaften aus elf Ländern spielten in vier Gruppen mit je drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Viertelfinale, deren Sieger im Halbfinale aufeinandertrafen. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1999Ruanda

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Ruanda)
Sportveranstaltung in Kigali